Grauen steht für:
 Grauen, ein Gefühl des Entsetzens
 Grauen (Neuenkirchen), Ortsteil von Neuenkirchen, Heidekreis, Niedersachsen
 Grauen (Appel), Ortsteil von Appel, Landkreis Harburg, Niedersachsen

Das Grauen steht für:
 einen kanadischen Horrorfilm von Peter Medak, siehe Das Grauen (1980)
 Seance – Das Grauen, einen japanischen Horrorfilm von Kiyoshi Kurosawa

Siehe auch:
 Graue